Bonaci steht für:
 Bonaci (Poreč) (italienisch Bonazzi), Siedlung in der kroatischen Gemeinde Poreč in Istrien

Personen:
 Cikku Bonaci (* um 1915, †), maltesischer Politiker (PL/MLP) und Minister; Schwester:
 Evelyn Bonaci (1916–2008), maltesische Politikerin (PL/MLP) und Abgeordnete